El término Peschani (, "arenoso") puede referirse a:

Localidades

Peschani (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia
Peschani (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Peschani (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Peschani (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Peschani (Múrmansk), localidad del óblast de Múrmansk, en Rusia.
Peschani (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Peschani (Ucrania), localidad de Ucrania.

Otros 

Peschani (mar de Laptev), isla del mar de Láptev, en Rusia.
Peschani (mar Caspio), isla del mar Caspio en la bahía de Bakú, en Azerbaiyán.
Peschani (Nueva Zembla), isla del archipiélago de Nueva Zembla, en Rusia. 
Peschani (península), península del krai de Primorie, en Rusia.